Sékou Camara ist der Name folgender Personen:

* Sékou Camara (1985–2013), malischer Fußballspieler, siehe Abdoulaye Sékou Camara
 Sékou Amadou Camara (* 1997), guineischer Fußballspieler